L'Habitatge al carrer Quintana, 5 és una obra amb elements neoclàssics de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'habitatge del carrer Quintana 5 s'emplaça al districte de Ciutat Vella. Es tracta d'un edifici entre mitgeres, en un solar petit, d'aproximadament 20 metres de llarg, amb una planta baixa comercial (on hi ha l'històric restaurant Can Culleretes) seguit de quatre plantes d'habitatges. Cal situar la seva construcció a mitjans del .

A la façana principal, el tram inferior està compost per un arc de mig punt a l'entresòl flanquejat per dues finestres enreixades, amb dues pilastres laterals que menen a la planta baixa comercial. A partir de la primera planta, les pilastres ascendeixen fins a la tercera, coronades per capitells jònics i medallons de terra cuita. El darrer pis no compta amb l'acompanyament de pilastres però està coronat per permòdols decorats. Altres elements de l'estructuració de la façana són els balcons i obertures. Aquestes es troben unides en una balconada a la primera planta, amb forja senzilla i sòbria. Per sobre, les obertures del segon i tercer pis tenen balcons per cada obertura, malgrat això, el de la obertura central és més gran i els laterals més petits. A la quarta planta, cada obertura té un petit balcó de desenvolupament quasi interior.

L'edifici té un estat de conservació prou bo, tot i així, la planta baixa comercial compta amb molts elements superflus que trenquen la dinàmica homogènia de l'immoble. A més, aquesta també compta amb problemes com la brutícia per pol·lució.

Història 
Can Culleretes és un establiment reconegut per la seva cuina tradicional i pel seu caràcter familiar que té la particularitat de gaudir de dos-cents anys d'història i de ser el primer restaurant de la ciutat.

De la reforma realitzada cap el 1890 per transformar la cremeria existent en restaurant, es conserven tres grans pintures murals, obra de Francisco Tey, que evoquen l'ambient de mitjan , malgrat que foren realitzades a principi del , i uns arrambadors de ceràmica de Xavier Nogués parcialment desapareguts.

La celebritat de Can Culleretes com a restaurant va néixer cap al 1900 i va durar fins al 1936. Durant la guerra civil no va tancar les portes, però Regàs, propietari, va escapar-se amb tota la familia a l'estranger. El 1939 va recuperar l'establiment, però no va tardar a cedir-lo, amb la condició que els beneficis fossin destinats als necessitats del ram l'hostalers i de cuiners.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis del barri Gòtic